

1835 
 23.07 Алкмар, турнир (1. Арис де Гер)

1836 
 18.08 Алкмар, турнир (1. Арис де Гер)

1841
 04.02 Энкхёйзен, турнир (1. Корнелис де Гер)

1870 
 19.02 Пюрмеренд, турнир (1. Клас де Гер)

1877 
 матч А. Верхарн - Грегуар +2-1=3
 01.06 Гауда, турнир (1. Е. ван Вугт)
 20.09 Пюрмеренд, турнир (1. Клас де Гер)
 21.11 Алблассердам, турнир (1. А. Зоммердейк)

1878 
 20.03 Риддеркерт, турнир (Е. ван Вугт)
 21.03 Hoogkarspel, турнир (1. Клас де Гер)
 24.04 Wieringerwaard, турнир (1. Клас де Гер)

1881 
 15.09 Мидденбемстер, турнир (1. Клас де Гер)

1882 
 Амьен, турнир (1-2. А. Лесаж, С. Сарацин, 3. Ж. Циммерман, 4. Ж. Баледен, 5. К. Стамс и др.)

1885 
 21.01 Алкмар, турнир (1. Клас де Гер)
 4-6.08 Амьен, 1-й международный турнир (1. А. Дюссо, 2. А. Лесаж, 3. Ж. Баледен, 4. Л. Бартелинг, 5. Э. Леклерк, 6. Моенкурт, 7. Г. Будин, 8. Ж. Циммерман и др.)

1886 
 28.02 Тилбург, турнир (1. А. Зоммердейк)
 15-19.08 Амьен, международный турнир (1. А. Дюссо, 2. Л. Бартелинг, 3. Клас де Гер, 4. Ж. Баледен, 5-6. Э. Леклерк, Ж. Циммерман, 7. Э. Жобер, 8. А. Зоммердейк, 9. А. Лесаж, 10. А. Моенкурт,.. 17-18. Е. ван Вугт  и др.)

1887 
 сентябрь, Амьен, международный турнир (1. Л. Бартелинг, 2. Э. Леклерк, 3-4. А. Лесаж, Ж. Циммерман, 5. Э. Жобер, 6. Ж. Баледен и др.)

1891 
 август, Париж, международный турнир (1. Л. Бартелинг, 2. Э. Леклерк, 3. И. Вейс, 4. Ж. Циммерман, 5. А. Дюссо, 6. Ж. Риссе, 7. А. Лесаж, 8. Ж. Баледен, 9. Г. Будин и др.)

1892
 03.03 Мидденбемстер, турнир (1. А. Зоммердейк)

1893
 28-29.10 Роттердам, турнир (Е. ван Вугт)

1894 
 12-15.08 Париж, международный турнир (1-3. Л. Бартелинг, А. Дюссо, Л. Рафаэль, 4. И. Вейс, 5-6. А. Канди, Э. Леклерк, 7. Ж. Циммерман, 8. V. Magnenoz, 9. Г. Бинг, 10-11. Г. Будин, И. ле Гоф и др.)
 13-14.10 Роттердам, турнир (1. Е. ван Вугт)
 14-16.10 Лион, международный турнир (1. Л. Рафаэль, 2. Л. Берлура, 3. А. Канди, 4. Ахласан, 5. И. ле Гоф, 6. Ж. Гарут и др.)

1895 
 08.02. Мидденбемстер, турнир (1. А. Зоммердейк)
 июль, Марсель, международный турнир (1. Э. Леклерк, 2. Л. Рафаэль, 3. В. Жан, 4-5. И. Вейс, Ж. Гарут, 6. Л. Бартелинг, 7-8. И. ле Гоф, V. Magnenoz 9. Б. Карле, 10. В. Ревертегат и др.)
 октябрь, Париж, международный турнир (1. И. Вейс, 2. Ж. Циммерман, 3. А. Канди, 4. А. Дюссо (под пс. Danglade), 5. Л. Бартелинг, 6. Г. Будин, 7. Ф. Будин и др.)

1897 
 17.06. - 19.07 серия партий И. Вейс - А. Дюссо +3-1=0

1898 
 22.06. - 1.09 серия партий И. Вейс - А. Дюссо +4-2=5
 матч Я. де Гааз - А. Зоммердейк +4-1=0

1899
 2-5.04 Амьен, международный турнир (1. И. Вейс, 2. Л. Рафаэль, 3-4. Л. Бартелинг, А. Дюссо, 5-6. C. Degraeve, Дж. Циммерман, 7. Э. Леклерк, 8. И. ле Гоф, 9. Г. Будин, 10. Ж. Баледен, 11. Ф. Будин)
 8-9.06 матч Э. Леклерк - А. Дюссо +3-1=1
 31.07-2.08 матч Э. Леклерк - А. Дюссо +2-1=2
 07.08 матч И. Вейс - А. Дюссо +1-1=1
 13.08 матч И. Вейс - Л. Рафаэль +2-0=1  
 23-24.08 матч И. Вейс - А. Дюссо +2-0=1
 27.08 матч Э. Леклерк - А. Дюссо +1-1=1
 17-25.09 матч И. Вейс - А. Дюссо +4-2=4
 19.11 матч И. Вейс - Э. Леклерк +0-0=3

1900
 сентябрь, Париж, международный турнир (1. И. Вейс, 2. Г. Будин, 3. Ж. Шардонне, 4. А. Дюссо, 5-7. C. Degraeve, Э. Леклерк, Ж. Циммерман, 8-9. Ж. Баледен, Ch. Moyencourt, 10. C.G. Vervloet) 
 16.09 матч И. Вейс - А. Дюссо +1-1=2

1901
 13-14.03 матч И. Вейс - Л. Рафаэль +2-2=6

1902
 чемпионат Нидерландов (1. Я. де Гааз)

1903
 8-15.03 Париж, матч-турнир (1. И. Вейс, 2. Э. Леклерк, 3. Л. Бартелинг)

1904
 матч И. Вейс - Л. Рафаэль +3-0=0
 26-30.11 матч И. Вейс - Я. де Гааз +3-3=4

1906
 май, матч И. Вейс - Л. Бартелинг +3-0=4

1907
 19-28.05 матч И. Вейс - Я. де Гааз +3-2=15

1908
 октябрь-декабрь, чемпионат Нидерландов (1. Я. де Гааз, 2. Г. Гогланд, 3. Ф. Баттефелд и др.)
 декабрь, матч И. Вейс - М. Фабр +1-0=2
 декабрь, матч И. Вейс - Л. Рафаэль +2-0=0

1909
 июнь, Париж, международный турнир (1. И. Вейс, 2. А. Молимар, 3. Я. де Гааз, 4. С. Бизо, 5-6. Ф. Баттефелд, М. Фабр, 7. Ж. Баледен, 8. А. Дюмон-ст.)
 5.12 Валанс, турнир (1-3. М. Боннар, А. Молимар, Перне и др.)
 19.12 Лион, турнир (1. А. Молимар, 2. И. ле Гоф, 3. М. Боннар и др.)
 25.12 Марсель, матч И. Вейс - Л. Рафаэль +5-5=6

1910
 февраль-март, чемпионат Парижа (1. Л. Оттина, 2. И. Вейс, 3. С. Бизо, 4. М. Фабр, 5. П. Сонье, 6. А. Дюмон-ст., 7. Г. Будин, 8. C. Champois)
 3-16.04 матч И. Вейс - Л. Оттина +2-1=7   
 10.04 Лион, турнир (1. И . ле Гоф) 
 24.04 Женева, турнир (1. П. Сонье)
 15-16.05, Марсель, международный турнир (1. А. Молимар, 2. П. Сонье, 3. И. ле Гоф и др.) 
 июль, матч И. Вейс - Я. де Гааз +1=2
 июль, матч Я. де Гааз - М. Фабр +4-0=2
 июль, матч Я. де Гааз - А. Молимар +2-1=5
 04.08 матч Я. де Гааз - Вольдуби +2-0=1
 11.09 Роман, турнир (1. Ж. Гарут, П. Сонье и др.)
 10.10 матч И. Вейс - Вольдуби +2-0=2
 29.10-5.11, Лион, чемпионат Франции (1. А. Молимар, 2. И. Вейс, 3. П. Сонье, 4. М. Боннар, 5-6. Л. Рафаэль, М. Фабр, 7. Л. Оттина)
 12.11 Лион, турнир (1. М. Боннар, 2. H. Dentroux, 3. И. ле Гоф)
 матч И. Вейс - А. Молимар +1-0=2
 матч И. Вейс - Л. Оттина +1-0=1

1911
 март, чемпионат Парижа (1. М. Фабр, 2. Вольдуби, 3. Ж. Шардонне, 4. П. Сонье, 5. С. Бизо, 6. R. Serf)
 5-9.04 матч И. Вейс - Г. Гогланд +2-1=7
 9.04 Валанс, турнир (1. М. Боннар 2. А. Молимар, 3. H. Dentroux)
 Марсель, турнир (1. Ж. Гарут, 2. Jauffrel, 3. Жиру, 4. Ревертегат) 
 21.05 Канны, турнир (1. J. Rimbaud, 2-3. A. Baud и Жиру, 4. Крос и др.)
 4-5.06 Гренобль, международный турнир (1. А. Молимар, 2. Роджер, 3. Puthod)
 7-15.07 матч Вольдуби - М. Фабр +4-1=5
 10.09 Лион, турнир (1. R. Serf, 2. М. Боннар, 3. А. Молимар и др.)
 12.11 Лион, турнир (1. А. Молимар, 2. М. Боннар, 3. И. ле Гоф, 4. H. Dentroux)
 26.11-24.12 чемпионат Нидерландов (1. Я. де Гааз, 2. Г. Гогланд и др.)

1912
 10.02 Марсель, чемпионат (1. Ж. Гарут, 2. Ревертегат, 3. Рику и др.)
 25.02-3.03 матч А. Молимар - И. Вейс +7-1=7
 23.06-4.07 матч А. Молимар - Я. де Гааз +3-2=15
 25.08-2.09 Роттердам, чемпионат мира (1. Г. Гогланд, Я. де Гааз, 3-4. И. Вейс, А. Молимар, 5. М. Боннар, 6. М. Фабр, 7. Ф. Баттефелд, 8-9. А.К. ван Вагенинген, Ж. Гарут, 10. Х. ван ден Брук)